

Григо́рий (Григо́л) Филимо́нович Церете́ли (; 12 [24] марта 1870 года, Санкт-Петербург — 1938(9?) год, Тбилиси, репрессирован) — российский и советский филолог-классик, видный папиролог, основатель классической филологии в Грузии. Член-корреспондент АН СССР (02.12.1917). Профессор Юрьевского (Тартуского), Петербургского и Тбилисского университетов, в двух последних заведовал кафедрами классической филологии.

Биография 
Родился в дворянской семье, отец — известный юрист Филимон Церетели. Окончил «филологическую гимназию» и историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1893, с золотой медалью), оставлен по кафедре классической филологии для подготовки к профессорскому званию. Магистерская диссертация «Сокращения в греческих рукописях преимущественно по датированным рукописям СПб. и Москвы» (1896). В 1897(9?) году командирован с ученой целью за границу.

Как папиролог получил подготовку в Германии (1897(9?)—1902), где издал 2 т. документ. папирусов берлинского собрания (1900, 1904). За границей работал также на Синае, в Константинополе, на Афоне. По возвращении в 1902 году в Россию приват-доцент СПбУ. Читал лекции в Санкт-Петербурге и Берлине.

В 1904 году защитил магистерскую диссертацию в Юрьевском университете, со следующего года там же экстраординарный профессор. В 1914 защитил в там же докт. диссертацию «Новые комедии Менандра», был назначен ординарным профессором по кафедре греческой словесности. В том же году перевелся в Петербургский университет, где стал профессором и заведующим кафедрой классической филологии (до 1920 года). Среди его студентов был Осип Мандельштам. Осенью 1920 года переехал в Грузию.

В 1920—1937(8?) заведующий кафедрой классической филологии Тбилисского государственного университета, одновременно с 1923 по 1931 директор Научной библиотеки университета.

Г. Ф. Церетели был почётным членом Папирологического общества Германии и Берлинского археологического института.

Подвергался арестам в 1918(9?), 1931 и 1938 годах. Последний арест был произведен по доносу его соседа по коммунальной квартире в Ленинграде, обвинившего ученого в антисоветской деятельности, в то время как позже выяснилось, что мотивом доноса стала личная неприязнь [из устных воспоминаний членов семьи ]..

В конце 1937 вместо него был арестован Г. В. Церетели, который едва не погиб, но был выпущен в начале 1938 года.

67-летний учёный с мировым именем был арестован в 1937 году и 12.09.1938 расстрелян в тюрьме. Точная дата гибели и обстоятельства неизвестны, на сайте «Век перевода» указано, что он погиб не ранее 24 марта. По другим данным, с апр. 1939 года содержался в Ортачальской тюрьме, умер на этапе, в эшелоне, осенью 1939 года, труп выбросили из вагона.

На его сестре Елене был с 1898 года женат Б. А. Тураев.

Некоторые труды 
 Житие иже во святых отца нашего Арсения Великого. — СПб университет. Зап. ист.-фил. ф-та. Ч.50. Вып.1. — 1899.
 Сокращения в греческих рукописях преимущественно по датированным рукописям СПб. и Москвы. С.-Петербург типография Императорской академии наук 1896 с.403 (2-е изд., исправленное и дополненное Таблицы СПб., типография Скороходова 1904).
 Berliner Griechische Urkunden. III, 5, Berlin, 1900.
 Berliner Griechische Urkunden. IV, 2, Berlin, 1904.
 Новые комедии Менандра, Юрьев, 1914.
 История греческой литературы. Образцы эпической и лирической поэзии. Тифлис: Изд-во ун-та, 1927.
 La Papyrologie Greque, en Russie. Chronique d’Egypte, XII, Bruxelles, 1931.
 Papyri Russischer und Georgisher Sammlungen. Herausg. von G. Zereteli. Bearb. von G. Zereteli, O. Kruger und P. Yernstedt. Ed. G. Zereteli. I—V, Tbilisi, 1925—1935; Amsterdam, 1966—1967.
 Der Koridethi-Kodex und seine griechischen Beischriften. Tbilisi, 1937.
 Статьи в «Журнале Министерства народного просвещения», «Записках Археологического Общества», «Archiv fur Papyrusforschung» и др.

Примечания

Литература 
 Ка­ух­чи­шви­ли С. Г. Г. Ф. Це­ре­те­ли. Тб., 1969;
 Фих­ман И. Ф. Г. Ф. Це­ре­те­ли и П. В. Ерн­ш­тедт: (Из ис­то­рии рус­ско-гру­зин­ских на­уч­ных свя­зей) // Ви­зан­ти­но­вед­че­ские этю­ды. Тб., 1978;
 Да­не­лия Ф. Д. Г. Ф. Це­ре­те­ли — уче­ный-ис­точ­ни­ко­вед // Отечественные архивы. 2001. № 4.
 Из истории отечественной папирологии: подготовка к изданию частных писем на папирусах в переписке Г. Ф. Церетели и П. В. Ернштедта // Вестник древней истории. 2018

Ссылки 
 
 
 Сидорчук И. В., Ростовцев Е. А. Церетели Григорий (Григол) Филимонович // Биографика СПбГУ

Филологи России
Антиковеды России
Антиковеды СССР
Переводчики СССР
Филологи Грузии
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Выпускники филологической гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Тбилисского государственного университета
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Переводчики с древнегреческого языка
Переводчики с латинского языка
Григорий Филимонович
Палеографы Российской империи
Палеографы СССР
Папирологи
Востоковеды, репрессированные в СССР